Корниц () — польский дворянский герб.

Описание 
В красном поле на трех каменных ступенях серого цвета белый крест св. Антония наподобие латинской буквы Т, на концах которой по круглому хлебу. На шлеме пять страусовых перьев. Этот герб ведет своё начало от русских князей.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Герб Корниц (употребляют Коржашевские) внесен в Часть 3 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 45
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами